

Колледжвілл — місто, штат Пенсільванія
 Колледжвілл — переписна місцевість, штат Індіана